

Codici 
 WAX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Warroad (Stati Uniti)

Abbigliamento 
 Wax – tipologia di tessuti africani stampati a cera

Letteratura 
 Delitto al museo delle cere (Wax) – romanzo di Ethel Lina White del 1935

Musica
 Wax – gruppo musicale pop britannico
 Wax – gruppo musicale punk rock statunitense
 Wax – cantante k-pop sudcoreana
 Wax – album degli Indochine del 1996
 Wax – album di KT Tunstall del 2018